Kiseli kupus je fino iseckani kupus koji je fermentisan raznim bakterijama mlečne kiseline, među kojima su -{Leuconostoc, Lactobacillus,}- i -{Pediococcus}-. On ima dug rok trajanja i karakterističan kiseo ukus, koji dolaze od mlečne kiseline nastale bakterijskom fermentacijom šećera iz kupusa. On se stoga razlikuje od zakišeljenog kupusa ili salate od kupusa, koja dobija svoj kiseli ukus od sirćeta.

Reference

Literatura 

 -{USDA Canning guides, Volume 7}-

Spoljašnje veze 

 Pravljenje kiselog kupusa
 Fermentacija kupusa

Ферментисана храна